Somebody to Love () — песня в жанре психоделического рока, написанная фолк-психоделической группой The Great Society. Автором песни был гитарист Дерби Слик, а вокал принадлежал жене его брата Джерри, Грейс Слик.

О композиции 

Песня была выпущена в 1966 году как сингл на лейбле Autumn Records, однако не добилась какого-либо крупного успеха. Когда Грейс Слик перешла в группу Jefferson Airplane, она решила записать эту песню вместе со своей новой группой (они записывались на сессиях альбома Surrealistic Pillow вместе с её собственной песней «White Rabbit»). Выпущенная как сингл, песня добилась крупного успеха, достигнув пятого места в чарте Billboard. Песня вошла в состав влиятельнейшего альбома группы, Surrealistic Pillow, и была включена журналом Rolling Stone на 274 место в список 500 лучших песен всех времён.

В записи Jefferson Airplane заметно влияние рок-н-ролла; это энергичная запись с психоделической гитарной партией и ощутимым влиянием фолк-рока. Обращение в тексте песни происходит от второго лица, в тексте поднимается тема одиночества. Припев состоит из повторяющихся в немного разном контексте строчек «somebody to love»: «…/ Don’t you need somebody to love? / Wouldn’t you love somebody to love?» ().

Песня является очень популярной на радиостанциях США, ориентированных на AOR и классический рок.

Кавер-версии 
Кавер-версии на песню записали Shocking Blue (в альбоме 1984 года "Comeback"), Mariska Veres в составе Shocking Jazz Quintet (в 1993 году), Great White, Mother's Finest, W.A.S.P. (в 1995 году), Ramones (для вышедшего в 1993 году альбома каверов Acid Eaters), Джим Керри (для саундтрека к фильму «Кабельщик»), Boogie Pimps (на эту записанную в 2003 году версию вышел клип с участием модели Наташи Мили), Kasabian (для живого выступления на BBC), Патрис Пайк (для телешоу Rock Star: Supernova), а также две российские группы: Море Росса — в 2009 году и Мумий Тролль — в 2010, последние сняли на песню клип для продвижения группы в США.

В кинематографе 
Песня играет ключевую роль в фильме братьев Коэнов «Серьёзный человек» (2009). Также её можно услышать в таких лентах, как «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе», «Поп Америка», «Кровь за кровь», «Кабельщик», «Святой Винсент».

Примечания

Ссылки 

Песни Jefferson Airplane
Песни по алфавиту
Песни 1966 года
Синглы 1966 года
Синглы 1967 года
Песни на английском языке
Песни США